Геннадий — мужское имя. 

Персоналии, известные по имени

Патриархи 
 Геннадий I — патриарх Константинопольский (458—471); почитается в лике святителей.
 Геннадий II Схоларий — патриарх Константинопольский в 1454—1465 с перерывами; первый патриарх после падения Византийской империи.

Церковные деятели 
 Геннадий (ок. 1410—1505) — архиепископ Новгородский; создатель первого полного библейского кодекса в России.
 Геннадий (ум. 1608) — архиепископ Псковский и Изборский.
 Геннадий (ум. 1658) — черниговский иконописец.
 Геннадий (ум. 1848) — архимандрит Святогорского монастыря Русской православной церкви.

 Геннадий Костромской и Любимоградский (ум. 1565) — преподобный; основатель Спасо-Геннадиева монастыря.
 Геннадий Массилийский (ум. ок. 496) — христианский богослов и историк.

 Геннадий (Андреевский) (ум. 1758) — епископ Костромской и Галичский.
 Геннадий (Антонов) (1903—1996) — архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси.
 Геннадий (Баронович) (ум. 1845) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Новгород-Северского Спасского монастыря.
 Геннадий (Беляев) (1825—1892) — епископ Пермский Древлеправославной церкви Христовой.
 Геннадий (Беляев) (ум. 1729) — архимандрит Спасо-Андроникова и Чудова монастырей РПЦ.
 Геннадий (Богоявленский) (ум. 1531) — епископ Суздальский и Тарусский.
 Геннадий (Вылчев) (1955—2008) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Мелнишский, игумен Троянского монастыря.
 Геннадий (Гоголев) (род. 1967) — епископ Каскеленский, викарий Астанайской епархии.
 Геннадий (Горнецкий) (1789—1867) — архимандрит Пафнутиево-Боровского монастыря.
 Геннадий (Драницын) (ум. 1775) — епископ Суздальский и Юрьевский.
 Геннадий (Дроздовский) (ум. после 1764) — архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря РПЦ.
 Геннадий (Зервос) (1937—2020) — епископ Константинопольской православной церкви, управляющий Италийской митрополией.
 Геннадий (Качалов) — один из видных деятелей старообрядческого раскола в Поморском крае.
 Геннадий (Кожин) (ум. 1477) — епископ Тверской Русской православной церкви.
 Геннадий (Кратинский) (1735—1773) — епископ Переславль-Залесский и Дмитровский.
 Геннадий (Лакомкин) (1866—1933) — епископ Донской Древлеправославной церкви Христовой.
 Геннадий (Левицкий) (1818—1893) — епископ Сумской Русской православной церкви.
 Геннадий (Летюк) (1874—1941) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Геннадий (Лимурис) (1951—2022) — епископ Константинопольской православной церкви
 Геннадий (Махериотис) (1905—1976) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Китийский, проэдр Амафунта, нового города Лимасола и Куриона.
 Геннадий (Павлинский) (1834—1889) — епископ Русской православной церкви, епископ Сухумский.
 Геннадий (Парфентьев) (1864—1919) — архимандрит Яранского Пророчицкого монастыря Русской православной церкви, священномученик.
 Геннадий (Петреску) (1836—1918) — митрополит-примас (предстоятель) Румынской православной церкви.
 Геннадий (Ребеза) (1872—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Геннадий (Станциос) (род. 1969) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нилопольский.
 Геннадий (Тимофеи) (род. 1981) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии.
 Геннадий (Туберозов) (1875—1923) — епископ Псковский и Порховский.
 Геннадий (Хрисулакис) (1924—2016) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Буэнос-Айресский.
 Геннадий (Челноков) (ум. 1810) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря Московской епархии Русской православной церкви.
 Геннадий (Шумов) (ум. 1811) — архимандрит Крестовоздвиженского монастыря Московской епархии Русской православной церкви.

Другие 
 Геннадий Авиен — политический деятель Западной Римской империи, консул в 450—460 гг.